Il doppio del Trofeo Cassa di Risparmio Alessandria 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Flavio Cipolla e Simone Vagnozzi erano i detentori del titolo, ma Cipolla non ha partecipato e Vagnozzi ha fatto coppia con Uros Vico, ma ha perso nel 1º turno contro Paolo Lorenzi e Giancarlo Petrazzuolo.

Rubén Ramírez Hidalgo e José Antonio Sánchez-de Luna hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Martín Alund e Guillermo Hormazábal.

Teste di serie

 David Marrero /  Daniel Muñoz de la Nava (semifinali)
 Juan Sebastián Cabal /  Alejandro Falla (quarti di finale)

 Carlos Poch-Gradin /  Pablo Santos (tennista) (primo turno) 
 Rubén Ramírez Hidalgo /  José Antonio Sánchez-de Luna (campioni)

Tabellone

Note 
 

Trofeo Cassa di Risparmio Alessandria 2009